Lauderdale ist der Name folgender Personen:

 Jim Lauderdale (* 1957), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 John Maitland, 1. Duke of Lauderdale (1616–1682), schottischer Adliger und Politiker
 James Maitland, 8. Earl of Lauderdale (1759–1839), britischer Staatsmann
 Thomas M. Lauderdale (* 1970), US-amerikanischer Musiker

Des Weiteren bezeichnet er einen britischen Adelstitel, siehe Earl of Lauderdale,
sowie folgende Orte:
 Fort Lauderdale, Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida
 Flughafen Fort Lauderdale
 Fort Lauderdale Strikers
 Lauderdale Lakes, Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida
 Lauderdale County
 Lauderdale County (Alabama)
 Lauderdale County (Mississippi)
 Lauderdale County (Tennessee)
 Lauderdale (Minnesota), eine Stadt im Ramsey County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Lauderdale (Wisconsin), ein kleiner Ort im Walworth County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Lauderdale (Tasmanien), ein Vorort von Hobart im Südosten von Tasmanien, Australien
 North Lauderdale, Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida